

Селище міського типу:
 Радісне — Одеська область, Березівський район
Села:
 Радісне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Радісне — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Радісне — Синельниківський район
 Радісне — Житомирська область, Бердичівський район
 Радісне — Запорізька область, Мелітопольський район
 Радісне — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Радісне — Луганська область, Довжанський район
 Радісне — Хмельницька область, Хмельницький район
 Радісне — Хмельницька область, Шепетівський район
 Радісне — Херсонська область, Скадовський район
Селище:
 Радісне — Одеська область, Одеський район